Брадж Нараян Чакбаст (, , ); 19 января 1882, Файзабад — 2 февраля 1926, там же), настоящее имя и фамилия — Брадж Нараян, — индийский , , , писавший на урду.

Биография 
После смерти отца в 1887 году семья переехала в Лакхнау, его будущий поэт вырос, получил образование юриста, стал успешным адвокатом.

Тщательно изучал поэзию на урду. Активно занимался общественно-политической жизнью, был убежденным сторонником местного самоуправления.

2 февраля 1926 года, находясь на железнодорожной станции Рай-Барели, внезапно упал и умер несколько часов спустя в возрасте 44 лет.

Творчество 
Поэзия Чакбаста отражает влияние творчества Галиба, Мир Аниса и Аатиша.

Автор около 50 газелей, публиковать которые начал с 1894 года, маснави, пьес.

Основная тема стихов Чакбаста — патриотизм, единство мусульман и индусов в борьбе за права народа, за честь родины . Его поэзия отразила социальные и политические устремления индийской интеллигенции в первой четверти XX века.
Интересна публицистика Чакбаста.

Отдельной книгой стихи поэта в СССР были опубликованы в 1931 в сборнике «Утро родины» («Субх-е ватан»). Полное собрание сочинений Чакбаста в поэзии и прозе, опубликованы посмертно к столетнему юбилею со дня рождения поэта в 1983 году.

Избранные произведения 
 Subh-e Watan
 Khak-e-Hind
 Gulzar-e-Naseem
 Ramayan ka
 Nala-e-Dard
 Nala-e-Yaas.

Ссылки 
 Brij Narayan Chakbast